Rajd Finlandii 2013 był 8 rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2013. Odbył się w dniach 1 sierpnia-2 sierpnia 2013 roku, a jego bazą było fińskie miasto Jyväskylä.

Lista startowa

Wyniki

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja po 8 rundzie

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

2013
Finlandia
2013 w Finlandii
Sport w Jyväskylä